Geografie:
Mocha (Ecuador), een dorp in Ecuador
Mocha (kanton), een kanton van Ecuador
Mocha (eiland), een eiland in de Stille Oceaan, voor de kust van Chili

Overige:
caffè mocha, een Italiaanse koffiedrank met espresso, melk en chocolade
Nieuw Mocha, een voormalige koffieplantage aan de Cottica-rivier in Suriname
Mocha (software), een decompiler voor de programmeertaal Java, ontwikkeld door de Nederlander Hanpeter van Vliet
Mocha, de oorspronkelijke naam van de programmeertaal JavaScript
Mocha (rapper), een Amerikaanse rapper
Mocha Dick, een beruchte witte potvis die de inspiratie was voor Moby Dick
Mocha Uson, een Filipijnse zangeres, blogger en model
Mocha (actrice) (1978), een Amerikaanse pornoactrice
Mocha (vlogger) (1998-2021), een Chinese vlogger

Zie ook
 Mokka (doorverwijspagina)